Die Virslīga 2007 war die 16. Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Offiziell hatte die Liga den Namen LMT Virslīga (Latvijas Mobilais Telefons Virslīga) und wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 7. April 2007 und endete am 4. Dezember 2007.

Der FK Ventspils konnte den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen und wurde zum zweiten Mal lettischer Meister.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander und bestritten insgesamt 28 Saisonspiele. Absteigen musste in dieser Spielzeit keiner, da die Liga für die folgende Saison auf zehn Vereine aufgestockt wurde.

Vereine 
 SK Ditton Daugavpils → FC Daugava Daugavpils

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007